Melvillův ostrov je pojmenování pro několik ostrovů:

 Melvillův ostrov (Austrálie) – ostrov v Severním teritoriu v Austrálii
 Melvillův ostrov (Ostrovy královny Alžběty) – ostrov v souostroví Ostrovy královny Alžběty v Severozápadních teritoriích v Kanadě
 Melvillův ostrov (Ostrovy Discovery) – malý ostrov v souostroví Ostrovy Discovery v Britské Kolumbii v Kanadě
 Melvillův ostrov (Dundas) – malý ostrov u ostrova Dundas v Britské Kolumbii v Kanadě
 Melvillův ostrov (Nové Skotsko) – malý ostrov v Novém Skotsku v Kanadě